Ramet ist der Familienname folgender Personen:
 Henri Ramet (1859–1941), französischer Historiker
 Sabrina P. Ramet (* 1949), Politikwissenschaftlerin

Ramet ist die Bezeichnung mehrerer Orte:
 Ivoz-Ramet, zur Gemeinde Flémalle (Belgien) gehörig 
 Râmeț, eine Gemeinde in Rumänien

Ramet ist ferner
 Râmeț-Kloster, Kloster in Rumänien
 in der Genetik ein Mitglied eines Geneten, ein „Klongeschwister“

Siehe auch:
 Ramée